Второй дивизион Чили 1962 () — 11-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнили «Луис Крус Мартинес», «Мунисипаль де Сантьяго», «Сан-Антонио Унидо» и «Вальпараисо Ферровиариос».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1962
Спорт в Чили в 1962 году
Чили